Глин (; , Ан-Глянн, «лощина») — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер), на трассе , соединяющей Фойнс и Тарберт.

Демография 
Население — 566 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 560 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Лимерик